Montedio Yamagata (jap. ) ist ein japanischer Fußballclub aus der Präfektur Yamagata, der aktuell in der J2 League spielt.

Montedio steht für die beiden miteinander kombinierten italienischen Worte Monte („Berg“) und Dio („Gott“). Spielstätte für Heimspiele ist das ND Soft Stadium in Tendō.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 1984 als NEC Yamagata Soccer Club (jap. 山形日本電気鶴岡工場サッカー部, Yamagata Nippon Denki Tsuruoka Kōjō Sakkā-Nu), gegründet. Im Jahr 1994 gelang der Aufstieg in die damals noch zweitklassige Japan Football League. Nachdem der Verein sich 1996 in Montedio Yamagata umbenannte spielte er stets zweitklassig und seit dem Jahr 1999 in der neugegründeten J. League Division 2.

Da es schwierig war, in der Präfektur Yamagata einen finanzkräftigen Sponsor zu finden, wurde 1998 der „Förderverein für Sport des 21. Jahrhunderts der Präfektur Yamagata“ (jap. , Yamagata-ken Sports Shinkō Nijūisseiki Kyōkai).
Mitglieder waren unter anderem Privatpersonen, die Präfekturregierung, lokale Unternehmen und Supporter-Gruppen.
Bei den meisten Vereinen der Zeit handelte es sich um Aktiengesellschaften der Großunternehmen, weshalb Yamagata finanziell nicht konkurrenzfähig war.
Viele Spieler wurden in der Rehabilitationsphase ausgeliehen, weshalb der Verein oft als „Yamagata Recycling Factory“ bezeichnet wurde.
Regelmäßig warben andere Vereine Schlüsselspieler ab, wodurch sich auch der sportliche Erfolg in Grenzen hielt.

Im Jahr 2008 übernahm zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Trainer mit Erstliga-Erfahrungen den Verein und schaffte prompt den Aufstieg in die Division 1 – mit fünf ausgeliehenen Spielern.

Auf Grund seines niedrigen Budgets von 1.050 Millionen Yen im Jahr 2009 (etwa die Hälfte des Erstliga-Durchschnitts) wurde Montedio Yamagata von nahezu allen Fachleuten als direkter Abstiegskandidat betrachtet.
Mit einem 6:2-Sieg über den mehrfachen Meister Júbilo Iwata startete die Saison für Montedio und endete mit dem knappen Klassenverbleib auf Rang 15.
Aufgrund des Ausfalls vieler Stammspieler konnte die Klasse 2011 nicht gehalten werden und der Abstieg in die Division 2 war unausweichlich.
Trotz seines guten Rufs verließ Trainer Shinji Kobayashi nach vier Jahren den Verein.

Am Ende der Saison 2014 gelang über die Aufstiegsplayoffs der erneute Sprung in die J1 League, aus welcher Montedio jedoch nach nur einer Spielzeit wieder abstieg.

Erfolge 
 Aufstieg in die 2. Liga: 1996
 Aufstieg in die 1. Liga: 2008, 2014

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im ND Soft Stadium in Tendō in der Präfektur Yamagata aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Präfektur Yamagata ist, hat ein Fassungsvermögen von 20.315 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Februar 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

TSL: Tōhoku Soccer League (5. Ligaebene)

YPL: Yamagata Präfekturliga (6. Ligaebene)

TBLx: Tsuruoka Bezirksliga Division x (8.–11. Ligaebene)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

 
Japanischer Fußballverein
Gegründet 1984
Organisation (Präfektur Yamagata)